Rogozna est un toponyme qui peut désigner :
Rogozna, une ville de Biélorussie ;
le mont Rogozna, une montagne de Serbie située dans la chaîne du Zlatar et dans les Alpes dinariques.